Kråkbergtjärnarna kan syfta på en grupp tjärnar i Tärna socken, Lappland och Storumans kommun:
Kråkbergtjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728632-149545), sjö i Storumans kommun 
Kråkbergtjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728687-149564), sjö i Storumans kommun 
Kråkbergtjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728710-149483), sjö i Storumans kommun 
Kråkbergtjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728719-149520), sjö i Storumans kommun 
Kråkbergtjärnarna (Tärna socken, Lappland, 728726-149546), sjö i Storumans kommun 

Insjöar i Umeälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Storumans kommun